Уикипедия на турски език () е версия на турски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 5 декември 2002 година.

На 29 април 2017 г. Турция блокира достъпа до Уикипедия. Причината не е разкрита, но се смята, че е свързана със статии, критикуващи турската намеса в гражданската война в Сирия.

Статии 
2006
 18 500 – 12 март
2007
 54 923 – 18 март
 78 252 – 9 май
 85 923 – 16 юли
 95 245 – 19 ноември
2008
 97 700 – 4 януари
 105 900 – 29 април
 119 195 – 18 ноември
2009
 132 658 – 24 юли
2010
 143 275 – 15 април

Посещаемост

Турция 
Дял на посещаемост в Турция.

Лого

Вижте също 
 Блокиран достъп до Уикипедия от Турция

Турски език
Турски език